O Grande Prêmio da Catalunha de 2008 foi a sétima corrida do mundial de MotoGP de 2008. Aconteceu entre os dias 6 e 8 de Junho nos 4.655 km do Circuit de Catalunya.

MotoGP

250 cc

125 cc

Notas
Jorge Lorenzo e Esteve Rabat não fizeram parte da corrida por terem se lesionado durante as seções de treinos livres.
Foi dada uma penalização á Russel Gomez por queimar a largada.
Toni Elias foi desqualificado por ignorar a penalização imposta a ele, por ter queimado a largada.

 

GPs de MotoGP de 2008
2008
Desporto na Espanha em 2008